Chico Tenreiro (Rio de Janeiro, 19 de março de 1944 - Rio de Janeiro, 14 de março de 2012) foi um ator brasileiro, morador do Méier, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Trabalhos na TV
 1976 - O Feijão e o Sonho - Rudi
 1980 - Marina - Juliano
 1981 - Ciranda de Pedra - Péricles
 1987 - Mandala - Pinto
 1989 - Pacto de Sangue - Bernardino
 1992 - Despedida de Solteiro   - Décio Arruda
 1993 - Mulheres de Areia - Matias
 1990 - Barriga de aluguel - Antônio
 1995 - Irmãos Coragem - Gentil Palhares
 1996 - O Campeão - Tavares (Rede Bandeirantes)
 2000 - Esplendor - Ivo
 2007 - Vidas Opostas - Efigênio Cavaquinha (Rede Record)
 2007 - Toma Lá, Dá Cá - Professor Emerenciano (Participação Especial)
 2007 - Desejo Proibido - Telegrafista Santana
 2008 - Negócio da China - juiz de paz (Participação Especial)
 2009 - Cama de Gato - Paquito
 2010 - Na Forma da Lei - Dr. Castro
 2010 - As Cariocas - Seu Arnaldo (Episódio A Desinibida do Grajaú)

No Cinema
 2004 - O Veneno da Madrugada - Secretário

Ligações externas

Atores do Brasil